A  vasútvonal Észak-Koreában a Koreai Államvasutak üzemeltetésében, mely  köti össze nal. Az orosz–észak-koreai határt elhagyva Haszan felé halad tovább. A vonal 1976-ban jött létre a korábban létező  vonal (–),  vonal (–) egy része, és a  vonalak (–) egyesítésével.

Állomások

Források

Észak-Korea vasútvonalai
Phenjan
1435 mm-es nyomtáv